Gräd ente fassan! är Kal P. Dals andra album, utgivet 1978 av Sonet. Liksom på det förra albumet Till Mossan! innehåller Gräd Ente Fassan en del covers på kända rocklåtar med svensk text. 

Albumet återutgavs på CD 1996.

Låtlista

Medverkande 
 Kal P. Dal - sång
 Janne Knuda - gitarr
 Mårten ”Micro” Tegnestam: gitarr
 Jo-Jo Kamp: bas, sång
 Bronco Nyman: trummor

Referenser

Noter 

Album av Kal P. Dal
Musikalbum 1978